Uno-X har flere betydninger:
 Uno-X (Danmark) − en dansk kæde af tankstationer, lanceret i 1958
 Uno-X (Sverige) − en svensk kæde af tankstationer, lanceret i 1959